Beyerhaus ist der Familienname folgender Personen:

 August Beyerhaus (1805–1874), deutscher Graveur und Schriftgießer
 Christina Beyerhaus (* 1976), deutsche Schauspielerin und Theaterpädagogin
 Friedrich Beyerhaus (1820–1898), deutscher Bildhauer, Graveur,  Modelleur und Eisengießer 
 Friedrich Ludwig Beyerhaus (1792–1872), deutscher Eisengießer, Modelleur, Graveur und Medailleur
 Louis Beyerhaus (1790–1853), deutscher Graveur und Wappenschneider
 Peter Beyerhaus (1929–2020), deutscher evangelischer Geistlicher, Theologe und Missionar